Eerste Kasjmiroorlog, 1947-1949
 Tweede Kasjmiroorlog of Indiaas-Pakistaanse Oorlog van 1965
 Indiaas-Pakistaanse Oorlog van 1971 of Onafhankelijkheidsoorlog van Bangladesj

Zie ook: Kasjmirconflict